Tetrapocillon är ett släkte av svampdjur. Tetrapocillon ingår i familjen Guitarridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Tetrapocillon